Аарон Чарльз Картер (; ) — американский актёр и певец.

Биография 
Он пришёл к славе хип-хоп певца в конце 90-х годов, позиционируя себя как среди доподростковой, так и подростковой аудитории — в начале 2000-х годов. В 7 лет он создаёт группу «Dead End» («Тупик»), но в 1996 году группа распадается. После этого начинается его сольная карьера. Завоевал известность благодаря своему брату Нику Картеру, солисту группы Backstreet Boys. В 2002 году Аарон выступил на разогреве у группы своего брата, перед 30-тысячной толпой, в Берлине. Известен в СМИ по сообщениям о его неординарной личной жизни, в том числе его отношениях с не менее известными певицами Хилари Дафф и Линдси Лохан, и по ряду юридических проблем, в том числе с участием его матери Джейн Картер.

Снялся в клипе вместе со звездой баскетбола Шакилом О’Нилом.

21 февраля 2008 года был задержан полицией за превышение скорости. При досмотре машины было обнаружено не менее 2-х граммов марихуаны.

Аарон Картер вернулся на сцену 30 июля 2010 года и выступил на концерте в клубе «The Crazy Donkey».

В 2017 году Картер совершил каминг-аут как бисексуал.

5 ноября 2022 года Картер умер в возрасте 34 лет в своём доме в Ланкастере. TMZ сообщили, что Картер был найден утонувшим в своей ванне. Представитель команды Картера сказал, что причина смерти всё ещё устанавливается.

Дискография

Альбомы 
 1997 — Aaron Carter — #12 UK 2000 — Aaron’s Party (Come Get It…) 2001 — Oh Aaron 2002 — Another Earthquake 2003 — Aaron Carter — Most Requested Hits 2006 — Come Get It: The Very Best of Aaron Carter 2006 — 2 Good 2 B True 2017 — Love Синглы 

 1997 — «Crush On You» — #9 UK
 1998 — «Crazy Little Party Girl» — #7 UK
 1998 — «I’m Gonna Miss You Forever» — #24 UK
 1998 — «Surfin' USA» — #18 UK
 2000 — «I Want Candy» — #31 UK <piosenka G.C>
 2000 — «Aaron’s Party (Come Get It…)» — #51 UK
 2000 — «That’s How I Beat Shaq» — #96 US (2001 release)
 2000 — «The Clapping Song»
 2001 — «Oh Aaron»
 2001 — «Leave It Up To Me» — #22 UK
 2001 — «Not Too Young, Not Too Old»
 2001 — «I’m All About You»
 2002 — «Another Earthquake»
 2002 — «Summertime»
 2002 — «To All the Girls»
 2003 — «Do You Remember»
 2003 — «She Wants me» (with Nick)
 2004 — «One Better»
 2005 — «Saturday Night»

 Саундтреки 
 Pokémon: The First Movie (1999) — «(Have Some) Fun With The Funk»
 The Little Vampire (2000) — «Iko Iko»
 Rugrats In Paris: The Movie (2000) — «Life Is A Party»
 Jimmy Neutron, Boy Genius (2001) — «Leave It Up To Me», «AC’s Alien Nation», «Go Jimmy Jimmy»
 The Princess Diaries (2001) — «Little Bitty Pretty One»
 Popstar'' (2005) — «Субботним вечером в прямом эфире» (live), «Enough Of Me», «I Want Candy» (live), «One Better» (live), «Do You Remember» (live)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Aaron Carter Headline News

Авторы-исполнители США
Поп-вокалисты США
Исполнители Jive Records